Caroline Lagergren kan syfta på:
Caroline Lagergren (politiker) generalsekreterare för Moderata ungdomsförbundet 
 Caroline Lagergren (journalist) programledare i Sveriges Radio P3